La Nazionale di calcio danese U-19 (in svedese Danmarks fodboldlandshold U-19) è la rappresentativa calcistica Under-19 della Svezia ed è posta sotto l'egida della DBU. Nella gerarchia delle Nazionali calcistiche giovanili svedesi è posta prima della Nazionale Under-20 e dopo la Nazionale Under-18.

Voci correlate 
Federazione calcistica della Danimarca
Nazionale di calcio della Danimarca

Collegamenti esterni 

Under-19
Danimarca